Vlaamse Opstand (1297-1305) 
 Vlaamse Opstand tegen Maximiliaan 1483-1492

Zie ook 
 Opstanden in Vlaanderen (overzichtsartikel)